José Mojica peut désigner :

  (Fray José de Guadalupe Mojica), (1895-1974), franciscain, ténor et acteur de cinéma mexicain ;
 José Mojica Marins (1936-2020), réalisateur, acteur et scénariste brésilien ;
 José Mojica (né en 1987), coureur cycliste cubain ;